Ненапряжённый огублённый (огу́бленный) гласный среднего ряда — гласный звук, присутствующий в некоторых языках мира. В алфавите МФА может быть представлен символом , как вариация звука  (ненапряжённый огубленный гласный заднего ряда верхнего подъёма) среднего подъёма, или же символом  — как сниженный подъём звука , огубленного гласного среднего ряда верхнего подъёма. Также изображается символом .

Примеры

См. также 
 Ненапряжённые гласные верхнего подъёма

Огублённые гласные
Гласные верхнего подъёма
Ненапряжённые гласные
Гласные среднего ряда